Милан Перендија (Београд, 5. јануара 1986) српски је фудбалер. Био је члан кадетске и омладинске репрезентације Србије и Црне Горе.

Каријера 
Након млађих селекција београдског Партизана, Перендија је играо на позајмицама у Телеоптику, Вождовцу и Вардару. Са Вардаром је освојио куп такмичење, после чега је потписао уговор са клубом. Након Вардара је наступао за Работнички, са којим је такође освојио трофеј у купу. Лета 2009, прешао је у редове Оцелула из Галација. По окончању такмичарске 2010/11. у Првој лиги Румуније, његов тим је по први пут освојио наслов првака државе. Са клубом је освојио и Суперкуп Румуније. Године 2013. прешао је у Мордовију из Саранска.

После 10 година иностране каријере, Перендија се вратио у Србију почетком 2017, где је потписао за нишки Раднички. Клуб је напустио након три месеца. Исте године потписао је за румунски Газ метан, али је и тај клуб напустио после два месеца. Почетком 2018. приступио је екипи Рада.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Вардар
 Куп Северне Македоније: 2006/07.

Работнички
 Куп Северне Македоније: 2008/09.

Оцелул Галаци
 Прва лига Румуније: 2010/11.
 Суперкуп Румуније: 2011.

Мордовија Саранск
 Фудбалска национална лига Русије: 2013/14.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 Милан Перендија на сајту Sortitoutsi 
 

Рођени 1986.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Партизана
Фудбалери Телеоптика
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Вардара
Фудбалери Работничког
Фудбалери Оцелула
Фудбалери Мордовије Саранск
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Рада
Фудбалери Суперлиге Србије